Лига чемпионов АФК 2010 — 29-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) и 8-й под названием Лига чемпионов АФК. Финал второй год подряд проходил на Олимпийском стадионе в Токио.

Формат и участники 
Формат соревнования и представительство стран не претерпели изменений по сравнению с предыдущим розыгрышем. В групповой стадии турнира приняли участие 32 клуба, 30 (по 15 из Восточной и Западной Азии) из которых попали в турнир напрямую, оставшиеся 2 участника определились в квалификационном раунде.

В квалификационном раунде приняли участие 7 клубов из 7 стран. Команды, представлявшие Индонезию, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, составили группу Восток. Команды из ОАЭ, Индии и финалист Кубка АФК 2009 сирийская «Аль-Карама» вошли в группу Запад. Уровень победителя Кубка АФК 2009 — клуба «Эль-Кувейт» из Кувейта признан не достаточно высоким для участия в Лиге чемпионов, клуб принял участие в Кубке АФК.

В групповом этапе 32 команды были разбиты на 8 групп — по 4 группы для Восточной и Западной Азии; 2 лучшие команды из группы выходили в плей-офф.

Даты матчей и жеребьёвок

Квалификационный раунд 
Матчи прошли 30—31 января и 6 февраля 2010 года.

Западная Азия 

|-
!colspan="3"|Финальный матч

|}

Восточная Азия 

|-
!colspan="3"|Финальный матч

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

1/8 финала 
На этой стадии победитель определится в одноматчевом противостоянии на полях команд, занявших первое место в группе.

Матчи прошли 11—12 мая 2010 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 15 сентября, ответные — 22 сентября 2010 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 5—6 октября, ответные — 20 октября 2010 года.

|}

Финал 
Финал прошёл 13 ноября 2010 года на Олимпийском стадионе в Токио.

Лучшие бомбардиры

Награды 
Также были вручены награды:
 Самый полезный игрок (Most Valuable Player):  Саша Огненовски ( Соннам Ильхва Чхонма)
 Приз Честной игры (Fair Play Award):  Соннам Ильхва Чхонма
 Лучший бомбардир (Top Goalscorer Award):  Жозе Мота ( Сувон Самсунг Блюуингз)

Примечания

См. также 
 Кубок АФК 2010

Ссылки 
 Лига чемпионов 2010 на сайте АФК
 Статистика Лига чемпионов 2010 на сайте RSSSF

2010
Футбол в Азии в 2010 году